Youngman ist der Familienname folgender Personen:

 Betsy Youngman (* 1959), US-amerikanische Skilangläuferin
 Bill Youngman, Technoproduzent und Liveact
 Henry Youngman (1906–1998), britischer Comedian
 Jerome T. Youngman (* 1951), amerikanischer Rocksänger
 Nancy Mayhew Youngman (1906–1995), britische Malerin
 Stuart Youngman (* 1965), englischer Fußballspieler
 William S. Youngman (1872–1934), US-amerikanischer Politiker

Youngman ist der Markenname folgender Unternehmen:

 Jinhua Youngman Vehicle Co. Ltd., ein chinesischer Hersteller von Automobilen, Bussen und Lkw
 Youngman Group, ein englischer Hersteller für Hebebühnen und Treppenaufbauten
 Mount Youngman, Berg in Antarktika

Siehe auch:
 Jungmann